Tabelátor může znamenat:

 Složitější účtovací stroj, např. na děrné štítky
 Tabulátor – klávesa pro přeskok na určitou pozici

Reference